

Patronyme 

 Bryan Duquette (1991-), un joueur canadien de volley-ball ; 
 Charles Duquette (1869-1937), un homme d'affaires et homme politique québécois ;
 Dan Duquette (1958-), un manager général de baseball américain ;
 Jean-Pierre Duquette (1939-), un écrivain et professeur québécois ;
 Oscar Duquette (1896-1965), un constable à la Gendarmerie royale du Canada ;
 Tim Duquette (1963-), un acteur américain ;

personnage de fiction
 Denny Duquette, un personnage de fiction de la série télévisée Grey's Anatomy, joué par Jeffrey Dean Morgan.

Patronyme québécois